Cypress Bayou ist der Name folgender Gewässer in den Vereinigten Staaten:

 Cypress Bayou (Arkansas), Fluss im Bundesstaat Arkansas
 Cypress Bayou (Louisiana), Fluss im Bundesstaat Louisiana
 Cypress Bayou (Mississippi), Fluss im Bundesstaat Mississippi
 Cypress Bayou (Texas), Fluss im Bundesstaat Texas
 Big Cypress Bayou, Feuchtgebiet im Bundesstaat Texas